Раул Андрей Русеску (; 9 июля 1988, Рымнику-Вылча, Румыния) — румынский футболист, нападающий клуба «Конкордия» (Кьяжна). Выступал в сборной Румынии.

Карьера

Клубная 
Раул Русеску начал карьеру профессионального футболиста в клубе «Рымнику-Вылча» из своего родного города. В 2005 году форвард перешёл в клуб «Униря» (Урзичени), в составе которого выступал 6 лет с перерывами на время аренды в командах «Дунэря» (Джурджу) и «Отопени». В составе «Унири» Русеску забил 18 голов в 87 сыгранных в Лиге I матчах и по итогам сезона 2008/09 стал чемпионом Румынии. 29 сентября 2009 года нападающий впервые в карьере сыграл в Лиге чемпионов (в матче группового этапа против «Штутгарта»).

После расформирования «Унири» Раул Русеску стал игроком «Стяуа». Впервые сыграл за новый клуб 17 июля 2011 года в матче Суперкубка Румынии против «Оцелула».
Во втором туре чемпионата страны форвард забил первый гол за столичный клуб (в ворота Кристиана Хэйсана из «Миовени» с передачи Михая Кости).

По итогам 2012 года Раул Русеску был признан футболистом года в Румынии. Этим он привлек внимание многих европейских клубов, и летом 2013 года испанская «Севилья» заключила с ним контракт до 2018 года с отступными в размере 40 миллионов евро.

В сборной 
Раул Русеску выступал за юношескую сборную Румынии в возрастной категории до 19 лет. В 2010—2011 годах форвард забил 2 гола в 6 матчах за молодёжную сборную.

Дебютировал в первой сборной 11 сентября 2012 года в отборочном матче к чемпионату мира 2014 против команды Андорры, заменив во втором тайме встречи Чиприана Марику.

Достижения

Командные 
 Чемпион Румынии: 2008/09, 2012/13
 Вице-чемпион Румынии: 2009/10

Личные 
 Футболист года в Румынии: 2012
 Лучший бомбардир Чемпионата Румынии: 2013 (21 гол)

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на Footballdatabase.eu

Футболисты Румынии
Игроки сборной Румынии по футболу
Игроки сборной Румынии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Униря» Урзичени
Игроки ФК «Дунэря» Джурджу
Игроки ФК «Отопени»
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Брага»
Игроки ФК «Османлыспор»
Игроки ФК «Гиресунспор»
Игроки ФК «Академика» Клинчени
Игроки ФК «Конкордия» Кьяжна